Фортуна-лига 2017/2018 — 25-й розыгрыш турнира. Сезон начался 22 июля 2017 года и закончится в мае 2018 года.

По ходу предыдущего сезона лигу покинул миявский «Спартак». Его место в новом сезоне заняла «Нитра», финишировавшая на 2-м месте во Второй лиге.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Словакии на soccerway 

Чемпионат Словакии по футболу
Словакия